Іскра — маленька частина вогню, почуттів тощо
 «Іскра» — казенне підприємство машинобудування у Запоріжжі
 Іскра — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Синельникове I — Запоріжжя I
 Іскра — підприємство по виготовленню ламп і світлотехніки у Львові
 Іскра — літературно-наукова газета (1907, Черепківці на Чернівеччині) 
 Іскра — газета марксистського спрямування
 Іскра — серія радянських комп'ютерів
 Іскра — серія радянських калькуляторів
 «Іскра-Сталь» — молдовський футбольний клуб із Рибниці
 «Іскра» — чорногорський футбольний клуб з Даниловграда
 «Іскра» — аматорська футбольна команда з Теофіполя
 «Іскра-ЛОШВСМ-ЛОВУФК» — жіноча волейбольна команда з Луганська
 «Іскра» — жіноча футзальна команда з Гусь-Хрустального
 «Іскра» — палац культури у Маріуполі

 Іскри — український козацький рід:
 Іскра Захар Юрійович — корсунський полковник
 Іскра Іван Іванович — полтавський полковник, донощик на Івана Мазепу
 Іскра Іван Якович — полтавський полковник
 Іскра Яків — інше ім'я козацького отамана Якова Острянина
 Іскра Антон Леонтійович — доктор технічних наук
 Іскра Данило Сергійович — російський хокеїст
 Іскра Наталія Степанівна (1844 — після 1912) — українська концертно-камерна співачка (сопрано).
 Іскра — жіноче ім'я у слов'янських країнах

Іскра — село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Іскра — село, Бургаська область
 Іскра — село, Габровська область
 Іскра — село, Кирджалійська область
 Іскра — село, Пловдивська область
 Іскра — село, Сілістринська область

Іскра — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область

Іскра — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Іскра — селище, Алатирський район, Чувашія
 Іскра — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Іскра — селище, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Іскра — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Іскра — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Іскра — село, Нанайський район, Хабаровський край
 Іскра — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Іскра — селище, Солонешенський район, Алтайський край
 Іскра — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Іскра — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Іскра — село, Донецька область, Волноваський район
 Іскра — село, Харківська область, Ізюмський район

 Іскра — колишня назва села Новожуків (Рівненська область, Рівненський район)

Примітки

Посилання 
Іскра  //